

Patronymes 
Panov (masculin ; ) ou Panova (féminin ; ), également Panoff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandra Panova (1989-), joueuse de tennis russe
 Elena Panova (1977-), actrice russe
 Pavel Panov (1950-2018), footballeur et entraîneur bulgare
 Sergueï Panov (1970-), joueur de basket-ball russe
 Tatiana Panova (1976-), joueuse de tennis russe
 Vassili Panov (1906-1973), joueur d'échecs soviétique – voir aussi : attaque Panov
 Vera Panova (1905-1973), écrivain et scénariste soviétique

Patronyme russe